Les Rebelles est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Rebelles (Border River), un western de 1954
 Les Rebelles, un téléfilm de Pierre Badel diffusé en 1977.